Facultad de Ciencias Agronómicas puede referirse a:

 La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador.
 La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.